Die Snookerweltmeisterschaft 2008 fand vom 19. April bis zum 5. Mai 2008 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 2007/08. Weltmeister wurde zum dritten Mal in seiner Karriere der Engländer Ronnie O’Sullivan nach einem 18:8 im Finale gegen Ali Carter.

Beiden Finalisten gelang im Turnierverlauf auch jeweils ein Maximum Break, womit es erstmals bei einer Weltmeisterschaft mehr als ein Maximum Break gab.

Preisgeld

Spielplan 
Titelverteidiger John Higgins schied überraschend schon in der zweiten Runde gegen Ryan Day aus. Vorjahresfinalist Mark Selby musste sich hingegen schon in Runde eins geschlagen geben. Liang Wenbo aus China erreichte bei seiner ersten Weltmeisterschaftsendrunde als erster Chinese überhaupt das Viertelfinale. Für Allister Carter war der Finaleinzug sein bis dahin erster Einzug ins Finale eines Ranglistenturniers überhaupt.

Finale 
Zum ersten Mal seit 1991 kam es zu einem rein englischen Finale. O’Sullivan erarbeitete sich schnell einen Vorsprung und führte mit 6:2 nach der ersten Session und mit 11:5 nach Ende des ersten Tages. Mit 16:8 gingen die Spieler in die vierte und letzte, die dann nur noch zwei Frames lang dauerte, bevor O’Sullivan seinen dritten WM-Titel feiern konnte.

Vor-Qualifikation 
Die Vor-Qualifikation fand zwischen dem 3. und 5. Januar 2008 in Prestatyn statt.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Runde 3 

|}

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden 1 bis 4 fanden vom 6. bis 11. Januar 2008 in Prestatyn statt. Die letzte Qualifikationsrunde fand vom 7. bis 10. März 2008 in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2–5 
Mit Liu Chuang, Liang Wenbo und Jamie Cope gelang es drei Spielern sich zum ersten Mal in ihrer Karriere für die Endrunde zu qualifizieren.

Century Breaks

Hauptrunde 
Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft wurden zwei Maximum Breaks gespielt, zunächst von Ronnie O’Sullivan und einen Tag später von Ali Carter. Daraufhin wurde die Prämienregel geändert, so dass jeder Spieler eines solchen Breaks (anteilig an der Zahl der von ihm gespielten Maximum Breaks) an der Prämie von 147.000 £ beteiligt wird. Zudem wurde unter diesen Akteuren die Prämie für das höchste Century Break von 10.000 £ aufgeteilt.

Insgesamt wurden 63 Century Breaks gespielt, damit wurde der Rekord aus den Jahren 2002 und 2007 von 68 Centuries nicht verbessert. Mit 12 Century Breaks erreichte Ronnie O’Sullivan die höchste Anzahl.

Qualifikationsrunde 
In der Qualifikationsrunde wurde das höchste Century-Break von Patrick Wallace mit 139 Punkten erzielt. Sämtliche Century-Breaks der Qualifikationsrunde sind in der nachfolgenden Übersicht aufgelistet.

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition). Bournemouth 2011.
 
  auf Eurosport
  auf Eurosport

2008
Snookerveranstaltung 2008
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre